Михаи́л Дми́триевич Артамо́нов:
 Артамонов, Михаил Дмитриевич (1888—1958) — русский и советский поэт, журналист, издатель, редактор.
 Артамонов, Михаил Дмитриевич (1922—2011) — учёный-ракетчик, москвовед, публицист, историк искусства и культуры, некрополист.